Bleichenau ist ein deutscher Ortsname:
 Bleichenau, bis 1936: Noes (Noës), Kreis Weißwasser, Schlesien, seit 1947: Noes, Ortsteil der Stadt Rothenburg/Oberlausitz, Kreis Görlitz, Sachsen, Deutschland
 Bleichenau, bis 1938: Adlig Bialla, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Biała Giżycka, Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen